Il doppio del torneo di tennis PEOPLEnet Cup 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Lukáš Dlouhý e David Škoch che hanno battuto in finale Tomáš Cibulec e Lovro Zovko 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Jaroslav Levinský /  Michal Mertiňák (semifinali)
 Lukáš Dlouhý /  David Škoch (Campioni)

 Tomáš Cibulec /  Lovro Zovko (finale)
 Andrei Pavel /  Răzvan Sabău (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

PEOPLEnet Cup 2005